Vlist (gemeente), een voormalige gemeente in Zuid-Holland
Vlist (plaats), een plaats in de Zuid-Hollandse gemeente Krimpenerwaard
Vlist (rivier), een rivier in Zuid-Holland (waar plaats en gemeente naar genoemd zijn)